A mianmari labdarúgó-válogatott Mianmar nemzeti csapata, amelyet a mianmari labdarúgó-szövetség (Angolul:  Mianmar Football Federation) irányít. 

A válogatott egészen 1989-ig Burma nemzeti csapata volt és történetének legjobb eredményét is ekkor érte el, amikor is második helyen végzett az 1968-as Ázsia-kupán

A Mianmari válogatott még nem jutott ki egyetlen labdarúgó-világbajnokságra sem.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Szövetségi kapitányok

Külső hivatkozások 
 Mianmar a FIFA.com-on 
 Mianmar mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Mianmar mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Mianmar a national-football-teams.com-on

Referenciák 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Mianmar sportélete